Chlamisus — род жуков-листоедов из подсемейства скрытоглавов (Cryptocephalinae, Chrysomelidae, Coleoptera).

Описание 
Мелкие жуки-листоеды. Тело субпентагональное или субцилиндрическое, в основном чёрное или тёмное, иногда от красного до жёлтого. Поверхность тела с бугорками и гребнями, очень похожими на фекалии гусениц бабочек (Lepidoptera). Голова сверху плоская, прилегает к переднегруди; глаза большие, внутренний край глубоко вогнутый; лоб и наличник без отчетливой границы. Усики скрыты в полости между простернумом и проплеврой, короткие и узкие, состоят из 11 сегментов: булавовидного скапуса, суженного в основании. Педицель обычно шаровидный или треугольный, 3-й и 4-й сегменты обычно короткие и тонкие, апикальные от шести до восьми сегментов зубчатые. Ноги короткие и плоские, входят в желобки внизу груди и брюшка.

Систематика 
Более 100 видов. Род включают в состав трибы Fulcidacini (ранее Chlamisini, Chlamisinae) из подсемейства Cryptocephalinae. Крупнейший род трибы, наиболее близкий к родам Exema Lacordaire, 1848 (его чаще рассматривают синонимом) и Neochlamisus Karren, 1972

 Chlamisus amyemae Reid, 1991
 Chlamisus angularis  (Gressitt, 1942)
 Chlamisus angulisternus  (Chûjô, 1940)
 Chlamisus brancuccii Medvedev & Sprecher-Uebersax, 1997
 Chlamisus buonloicus Medvedev in Medvedev & Zajtsev, 1983
 Chlamisus capitatus  (Bowditch, 1913)
 Chlamisus castaneus  (Chen, 1940)
 Chlamisus carinulatus Medvedev in Medvedev & Zajtsev, 1983
 Chlamisus cheni  (Gressitt, 1942)
 Chlamisus chinensis  (Baly, 1878)
 Chlamisus chujoi  (Gressitt, 1942)
 Chlamisus clermonti  (Achard, 1919)
 Chlamisus collaris Medvedev & Sprecher-Uebersax, 1997
 Chlamisus corollinotatus Su et Zhou, 2017
 Chlamisus diminutus  (Gressitt, 1942)
 Chlamisus euphorbiae Medvedev in Medvedev & Zajtsev, 1983
 Chlamisus flavomaculatus Tan & Zhou in Zhou & Tan, 1995
 Chlamisus ferrugineus  Gressitt, 1946
 Chlamisus flavomaculatus  Tan & Zhou, 1995
 Chlamisus flavosignatus  (Chûjô, 1940)
 Chlamisus formosanus  (Bates, 1866)
 Chlamisus fulvitarsis  (Achard, 1919)
 Chlamisus geniculatus  (Jacoby, 1896)
 Chlamisus goldenae  Gressitt & Kimoto, 1961
 Chlamisus granularis Medvedev & Sprecher-Uebersax, 1997
 Chlamisus himalayanus Medvedev & Sprecher-Uebersax, 1997
 Chlamisus holzschuhi Lopatin, 1995
 Chlamisus ibomune  (Chûjô, 1956)
 Chlamisus inserratus Medvedev, 1993
 Chlamisus japonicus  (Jacoby, 1885)
 Chlamisus lewisi  (Baly, 1873)
 Chlamisus lycocephalus Su et Zhou, 2017
 Chlamisus maculiceps  (Gressitt, 1942)
 Chlamisus mangletiae Medvedev in Medvedev & Zajtsev, 1983
 Chlamisus martialis  (Gressitt, 1942)
 Chlamisus metasequoiae  Gressitt & Kimoto, 1961
 Chlamisus mimosae Karren, 1989
 Chlamisus montanus  (Gressitt, 1942)
 Chlamisus monticolus  (Chûjô, 1940)
 Chlamisus mosaicus  Tan, 1992
 Chlamisus munemizo  Chûjô, 1956
 Chlamisus nanshanchiensis  Kimoto, 1969
 Chlamisus nepalensis Lopatin, 1995
 Chlamisus nigripes  (Chûjô, 1940)
 Chlamisus portoricensis Medvedev, 1993
 Chlamisus prosternalis Medvedev & Sprecher-Uebersax, 1997
 Chlamisus rousei Medvedev, 1993
 Chlamisus rugosus Zhou & Tan, 1995
 Chlamisus speciosus Tan & Zhou in Zhou & Tan, 1995
 Chlamisus subruficeps Tang, 1992
 Chlamisus tuberculithorax  (Gressitt, 1942)
 Chlamisus uniformis  Gressitt, 1946
 Chlamisus variabilis Medvedev, 1993
 Chlamisus varipennatus Su et Zhou, 2017
 Chlamisus velutinomaculatus  Gressitt, 1946
 Chlamisus wuyiensis  Zhou & Tan, 1995
 Chlamisus ycostatus  (Chûjô, 1940)
 Chlamisus yunnanus  (Bowditch, 1913)
 Chlamisus zaitzevi Medvedev, 1989
 Chlamisus zhamensis  Tan, 1981
 другие

Примечания

Ссылки 
 Chlamisus. BugGuide
Скрытоглавы
Роды жесткокрылых